Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Bayerischen Landtags in der 1. Wahlperiode der Weimarer Republik (1919–1920).

Präsidium 
 Präsident: Franz Schmitt, ab 19. März 1920: Heinrich Königbauer
 1. Vizepräsident: Heinrich Königbauer, ab 19. März 1920: Sigmund Haller von Hallerstein
 2. Vizepräsident: Karl Hammerschmidt
 1. Schriftführer: Hans Rauch
 2. Schriftführer: Hans Ischinger
 3. Schriftführer: Joseph Georg Jehle
 4. Schriftführer: Wolfgang Hofmann

Abgeordnete

Weblinks 
 Der Landtag 1919–1920 (1. Wahlperiode) auf der Webpräsenz des Hauses der Bayerischen Geschichte

 01